

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Kwiatków – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów 
 Kwiatków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski 
 Kwiatków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew

Zobacz też 
 Kwiatkowo